Pierrerue (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
 Pierrerue (Hérault) – comune francese